14-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA проходил с 16 по 31 июля 2011 года в Шанхае (КНР) в Шанхайском спортивном центре «Восток». Это первый в истории чемпионат мира по водным видам спорта в Китае и второй в Азии, после японской Фукуоки 2001 года.

Столица чемпионата была объявлена на заседании бюро FINA 24 марта 2007 года в Австралии. Кроме Шанхая на место хозяина чемпионата претендовала Доха. Были разыграны медали в 5 дисциплинах: плавание, водное поло, прыжки в воду, плавание на открытой воде и синхронное плавание. Чемпионат служит частью квалификации к Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Этот чемпионат стал первым после отмены полиуретановых плавательных костюмов. Несмотря на это, были установлены 2 новых мировых рекорда.

В общем медальном зачёте наибольшее количество наград выиграли хозяева соревнований китайцы (36), а по общему количеству золотых наград первенствовали представители США (17). При этом сборная Китая выиграла все 10 разыгранных золотых медалей в прыжках в воду, а американцы 16 из 17 своих золотых медалей выиграли в плавании в бассейне. Сборная России заняла третье место как по количеству медалей в целом (18), так и по золотым (8). При этом Россия выиграла все 7 разыгранных золотых медалей в синхронном плавании, а лидер сборной Наталья Ищенко стала 6-кратной чемпионкой мира. Если в прыжках в воду и синхронном плавании было очевидно доминирование одной из стран, то в плавании на открытой воде все 7 разыгранных золотых медалей достались представителям 7 разных стран.

Общий медальный зачёт 

* — Франция завоевала двойное золото на дистанции 100 м на спине (мужчины)

** — Дания и Белоруссия одновременно завоевали золото на дистанции 100 м вольный стиль (женщины)

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Итоговый медальный зачёт в прыжках в воду

Плавание на открытой воде

Мужчины

Женщины

Команды

Итоговый медальный зачёт в плавании на открытой воде

Плавание

Мужчины 

 WR — мировой рекорд;

*—участвовали только в предварительном заплыве, но тоже награждались

Женщины 

*—участвовали только в предварительном заплыве, но тоже награждались

Итоговый медальный зачёт в плавании

Синхронное плавание 

Соревнования по синхронному плаванию прошли с 17 по 23 июля. Разыграны 7 комплектов наград.

Итоговый медальный зачёт в синхронном плавании

Водное поло

Мужчины

Женщины

Календарь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований
 Спортивные события 2011 года

 
2011
2011 год в Шанхае